Dove canta l'allodola (Wo die Lerche singt) – operetta del 1918 di Franz Lehár

Cinema
Wo die Lerche singt – film del 1918 diretto da Hubert Marischka
Dove canta l'allodola (Wo die Lerche singt) – film del 1936 diretto da Carl Lamac (Karel Lamac)
Wo die Lerche singt – film del 1956 diretto da Hans Wolff